Angelini puede referirse a:

Apellido
 Anacleto Angelini, empresario italiano y chileno.
 Carlos Angelini, futbolista venezolano.
 Costanzo Angelini, pintor, grabador y literato italiano.
 Fiorenzo Angelini, cardenal italiano.
 Francisco Angelini, actor mexicano de ascendencia italiana. 
 Gino Angelini, empresario italiano avecindado en Chile.
 Juan Marcos Angelini, piloto argentino de automovilismo.
 Maria Lea Pedini Angelini, política y diplomática sanmarinense.
 Roberto Angelini, ingeniero y empresario chileno.
 Tito Angelini, escultor italiano.

Otros
 Grupo Angelini, consorcio empresarial chileno.
 Torre Angelini, rascacielos ubicado en la ciudad venezolana de Maracaibo.